Die Nationaldivision 1969/70 war die 56. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann zum elften Mal den Meistertitel. Titelverteidiger Avenir Beggen belegte den siebten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1970
Fußballsaison 1969/70